Terriër (hond), de verzamelnaam voor een groep hondenrassen
Terrier (wapen), een Amerikaanse luchtdoelraket
HV De Terriërs, een hockeyclub uit Heiloo